Le sigle E401 peut désigner:
 E401, numéro E de l’alginate de sodium, un additif alimentaire ;
 Formulaire E401, "attestation concernant la composition de la famille en vue de l'octroi des prestations familiales" ;
 Route européenne 401 reliant Saint-Brieuc à Caen en France ;